Gillian Glover (ur. 18 grudnia 1976 w Windsorze) – brytyjska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, córka Rogera Glovera, basisty Deep Purple, absolwentka studiów plastycznych w Nowym Jorku. Od ok. 2000 r. związana z londyńskim zespołem Beat:Root. Jako solistka debiutowała w 2007 r. albumem Red Handed, na którym ujawniła fascynację muzyką folkową, bluesową i rockową.

Dyskografia

Solowa 
 2007 Red Handed
 2012 Still Life With Music

Gościnnie 
 2002 Snapshot (Roger Glover, "Bargain Basement")
 2006 Gillan's Inn (Ian Gillan)
 2011 If Life Was Easy (Roger Glover)

Brytyjskie wokalistki
Urodzeni w 1976